Відомі носії:
 Яковенко Олександр Миколайович (1952) — український політик.
 Яковенко Олександр Михайлович (1929) — український режисер, сценарист, журналіст.
 Яковенко Олександр Михайлович (1908—?) — український радянський військовик.
 Яковенко Олександр Олександрович (1979) — український хокеїст.
 Яковенко Олександр Павлович (1987) — український футболіст, син Павла Яковенка.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок